Rop je lahko:
 Rop (kriminal) - kriminalno dejanje, oborožena kraja.
 Rop, priimek več znanih ljudi   
 Rop - film

Zunanje povezave